Liangshan  bezeichnet:

 Liangshan (Sichuan), Autonomer Bezirk der Yi (凉山彝族自治州) in der chinesischen Provinz Sichuan
 Liangshan (Jining), Kreis (梁山县) der bezirksfreien Stadt Jining in der chinesischen Provinz Shandong
 Liangshan (Xinmin), Großgemeinde (梁山镇) der kreisfreien Stadt Xinmin in der chinesischen Provinz Liaoning
 Liangshan (Yuanmou), Gemeinde (凉山乡) im Kreis Yuanmou in der chinesischen Provinz Yunnan